Pierre Barral (vers 1700-1772), homme de lettres français du 
 Pierre Barral (1926-), historien français du